Села:
 Чорний Потік — Закарпатська область, Берегівський район
 Чорний Потік — Закарпатська область, Хустський район
 Чорний Потік — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Чорний Потік — Чернівецька область, Чернівецький район
Річки:
 Чорний Потік — притока Вишні (Львівська область)
 Чорний Потік — притока Онуту (Чернівецька область)
Природоохоронна територія:
 Чорний Потік — заповідне урочище (Івано-Франківська область)

Див. також 
 Білий Потік
 Золотий Потік
 Потік